In 1992 werd het 82ste Campeonato Paraibano gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Paraíba. De competitie werd georganiseerd door de Federação Paraibana de Futebol en werd gespeeld van 10 juni tot 20 december. Auto Esporte werd kampioen.

Eerste toernooi

Eerste fase

Tweede fase

Finale

Tweede toernooi

Eerste fase

Tweede fase

Finale
Indien er na 90 minuten geen winnaar was werd er nog een verlenging gespeeld, tussen haakjes weergeven.

Finale
Indien er na drie wedstrijden geen winnaar was, doelsaldo telde niet, dan werd er nog een verlenging gespeeld, tussen haakjes weergeven.

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Paraibano
Paraib